Buffalo Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Peak (Jackson County, Colorado)
 Buffalo Peak (Jefferson County, Colorado)
 Buffalo Peak (La Plata County, Colorado)
 Buffalo Peak (Texas)
 Buffalo Peak (Wyoming)